O czym się nie mówi – powieść Gabrieli Zapolskiej
 O czym się nie mówi – polski film z 1924 roku, znany też pod tytułem O czem się nie mówi
 O czym się nie mówi – polski film z 1939 roku